La route départementale 956, ou RD 956, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 156 en Loir-et-Cher et dans l'Indre, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 356 dans le Nord et le Pas-de-Calais, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 456 dans l'Yonne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 556 dans les Alpes-de-Haute-Provence et en Vaucluse, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 856 dans la Moselle, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes de l'Indre
 Routes de Loir-et-Cher
 Routes de la Moselle
 Routes du Nord
 Routes du Pas-de-Calais
 Routes du Vaucluse

956